Mohr steht für:

 Mohr, veraltete Bezeichnung für Menschen dunkler Hautfarbe
 Mohr (Familienname) – Namensträger siehe dort
 Mohr (Heraldik), gemeine Figur in der Heraldik
 Mohrscher Spannungskreis, Begriff aus der Festigkeitslehre
 (2971) Mohr, Asteroid des inneren Hauptgürtels.

geographische Orte:
 Mohrkirch, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Mohrenstraße (Berlin)
 Mohr-Villa in München-Freimann
 Mohrenhaus, Herrenhaus in Radebeul
 Mohr-Villa in München-Freimann
 Mohrenkopf (Berg), Berg in den Allgäuer Alpen
 Mohr (Rot an der Rot), Ortsteil von Rot an der Rot, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Mohr (Bad Wurzach), Ortsteil von Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Mohr (Neu Duvenstedt), Ortsteil von Neu Duvenstedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Unternehmen:
 Mohr Automobile, deutscher Automobilhersteller
 Mohrenbrauerei, Brauerei im Vorarlberg
 Mohr Siebeck Verlag
 Mohrenapotheke

Sonstiges:
 Kammermohr, ehemalige Bezeichnung dunkelhäutiger Bediensteter in Herrenhäusern
 Mohrenkopf-Milchling, Pilz aus der Familie der Täublingsverwandten
 Mohrenkopf (Gebäck)
 Mohr im Hemd, Süßspeise
 Titration nach Mohr, Methode zur Quantiätsbestimmung von Chlorid- und Bromidionen.
 schwarze Kolloide, siehe dazu Platinmohr
 Spitzname von Karl Marx im Londoner Exil, siehe auch Mohr und die Raben von London

Siehe auch: